Daughtry — дебютный студийный альбом американской рок-группы Daughtry, фронтменом которой является финалист 5 сезона шоу American Idol Крис Дотри, издан в 2006 году. Релиз стал самым быстро распродаваемым дебютным рок-альбомом в истории системы учёта продаж Soundscan.

Об альбоме 
Daughtry вышел 21 ноября 2006 года. Первым синглом с альбома стала композиция «It's Not Over», соавтором которой стал ещё один участник American Idol Эйс Янг и вокалист группы Course of Nature Марк Уилкерсон. Сингл достиг 4 места в хит-параде Billboard Hot 100. Песня была номинирована на премию Грэмми в 2008 году в категориях Лучшая рок-песня и Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой, а сам альбом получил номинацию — Лучший рок альбом. Также диск победил на American Music Award 2007 в категории Поп-рок альбом. Всего было продано более 4 миллионов копий, Billboard признал его одним из самых продаваемых альбомов 2007 года.

Альбом Daughtry получил как положительные, так и негативные отзывы музыкальных критиков; большинство отзывов давало положительную характеристику диска как первого рок-альбома от участника шоу American Idol; основным моментом негативных отзывов было указание на отсутствие оригинальности и коммерческое звучание. Например, USA Today отметил схожесть альбома с творчеством групп Fuel, Nickelback, Staind.

Список композиций 

Бонус треки

U.S. Deluxe Edition

Участники записи 
 Крис Дотри — вокал, гитары
 Phil X — гитары
 Говард Бенсон — клавишные
 Крис Чейни — бас
 Пол Бушнелл — бас
 Джош Фриз — ударные
 Slash — гитарные партии в «What I Want»
 Брент Смит — гитарные партии в «There and Back Again»

Хронология релизов

Позиции в чартах 

Синглы

 1 Вышел только на радиостанциях.

Примечания 

Дебютные альбомы 2006 года
Альбомы RCA Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Говардом Бенсоном
Альбомы 19 Recordings